Les Élections régionales de 1965 en Styrie () se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1965
Styrie
Mars 1965